На территории Ульяновской области находятся следующие особо охраняемые природные территории (ООПТ): 1 национальный парк, 16 заказников, 125 памятников природы областного значения и ряд ООПТ местного значения (парков, лесопарков и иных). На территории области находится также частично охранная зона заповедника Приволжская лесостепь (сам заповедник находится в соседней Пензенской области).

Список ООПТ Ульяновской области

Национальный парк 
 Сенгилеевские горы

Заказники 
 Новочеремшанский государственный охотничий заказник
 Майнский государственный охотничий заказник
 Базарносызганский государственный охотничий заказник
 Сенгилеевский государственный охотничий заказник
 Государственный охотничий заказник «Сосновский»
 Государственный охотничий заказник Сурские вершины
 Черемшанский государственный ихтиологический заказник
 Ульяновский государственный палеонтологический заказник
 Заказник «Шиловская Лесостепь»
 Сенгилеевский палеонтологический заказник
 Новоникулинский заказник
 Теренгульский ихтиологический заказник
 Бахтеевские увалы
 Богдановский заказник
 Вязовские балки
 Сурские Вершины

Памятники природы 
На 2020 год в Ульяновской области существуют 125 памятников:

 001 «Баевское окаменелое дерево»
 002 Винновская роща
 003 Юловский пруд
 004 Языковский парк
 005 Озеро Белое
 006 Озеро Песчаное
 007 Родник Тимай
 008 Реликтовые леса
 009 Акшуатский дендропарк
 010 Брехово болото
 011 Лесные кварталы с 13 по 21 Барышского лесничества с преобладанием ценного лекарственного сырья
 012 Лесные кварталы № 42, 43, 50, с преобладанием шиповника коричного
 013 Озеро Поганое
 014 Озеро Светлое с лесными кварталами 14, 15, 21, 22
 015 Реликтовые леса
 016 Реликтовые леса Кувайские
 017 Реликтовые насаждения в кв. 80, 81 Глотовского лесничества
 018 Реликтовый участок леса вокруг озера Крячок
 019 Реликтовые леса усадьбы Огарева
 020 Болото Нижнебритвенное
 021 Болото Верхнебритвенное
 022 Обнажение верхнеюрских отложений
 023 Скрипинские кучуры
 024 Ундоровский минеральный источник
 025 Берег Орланов
 026 Болото Шемуршинское
 027 Горный сосняк на палеогене кв. 8
 028 Горный сосняк на верхнемеловых отложениях
 029 Исток реки Сызранки
 030 Исток реки Суры
 031 Исток реки Цильна
 032 Колония серых цапель
 033 Пойменный луг с популяцией рябчика шахматовидного (Рябчиковый луг)
 034 Чекалинское озеро
 035 Малая Атмала
 036 Вишенская степь
 037 Долина реки Смородинки
 038 Зимина гора
 039 Исток реки Свияга
 040 Колония пчёл
 041 Лесные верховья реки Сенгилейки
 042 Озеро Пичерское
 043 Оползневый цирк
 044 Останец Гранное Ухо
 045 Останец с выходом коньякских пород
 046 Остров «Борок»
 047 Лесополоса Генко
 048 Участок ковыльной степи
 049 Болото Кочкарь
 050 Родник Дубровка
 051 Родник Окненный
 052 Родник «Отрада»
 053 Родник Юловский
 054 Зотово озеро
 055 Экопарк Чёрное озеро
 056 Реликтовая аллея сосны
 057 Болото Малое
 058 Болото Моховое
 059 Исток реки Барыш
 060 Исток реки Избалык
 061 Культуры лиственницы сибирской
 062 Культуры сосны обыкновенной
 063 Новодольский парк
 064 Пальцинский остров
 065 Реликтовая аллея сосны обыкновенной
 066 Родник Богомольный
 067 Серовская дача
 068 Исток реки Инза
 069 Беркулейский бор
 070 Большие родники
 071 Карельская береза
 072 Культура сосны Должниковского лесничества
 073 Лесная Жемчужина
 074 Лесные культуры сосны
 075 Ляховские меловые склоны
 076 Озеро Светлое с лесными массивами
 077 Озеро Утиное
 078 Реликтовый лес
 079 Родник Белый ключ
 080 Родник Томыловский
 081 Сибирский кедр
 082 Сквер Карамзина
 083 Ульяновский дендропарк
 084 Урочище Орешник
 085 Черничники
 086 Болото Конское
 087 Болото Моховое
 088 Болото Моховое-Долгое
 089 Болото Моховое-9
 090 Исток р. Симбирки родник Маришка
 091 Реликтовая аллея сосны
 092 Реликтовые леса у Юловского пруда
 093 Наяновка
 094 Красногуляевские пещеры
 096 Исток реки Тимерсянки
 097 Попов родник
 098 Болото им. Болотнова
 099 Васильевская степь
 100 Исток реки Терешки
 101 Культура сосны обыкновенной (Б.-Сызган)
 102 Марьевское обнажение
 103 Меловые степи с караганой
 104 Меловые холмы с растениями и насекомыми
 105 Реликтовые растения
 106 Родник Владимирской Богоматери
 107 Родник Гремячий Ключ
 108 Родник Дедушкин (Молельный)
 109 Родник Ильинский
 110 Родник с. Зыково
 111 Родник Святой Николай
 112 Родник Серебряный
 113 Родник Уличный (Святого Левонтия)
 114 Родник Черемушки
 115 Родник Комаровка
 116 Святой родник
 117 Степная Балка
 118 Ясашноташлинский бор
 119 Аксаковское болото
 120 Белогорский овраг
 121 Варваровская степь
 122 Вечное болото
 123 «Вырыстайкинская степь»
 124 «Каменистые меловые степи у села Тушна»
 125 «Лебяжье болото»

Планируется создание памятника природы регионального значения Акуловская степь

См. также 
 Родники Ульяновской области
 Ундоровский минеральный источник
 Лесная Жемчужина
 Реликтовые леса
 Акшуатский дендропарк
 Большие родники
 Горный сосняк на отложениях палеогена
 Исток реки Симбирка (родник Маришка)
 Исток реки Свияга
 Лесополоса Генко
 Меловые степи с караганой
 Обнажение верхнеюрских отложений
 Остров «Борок»
 Скрипинские кучуры
 Урочище Орешник
 Винновская роща
 Пальцинский остров
 Приволжская лесостепь (заповедник)
 Болото Кочкарь
 Озеро Песчаное
 Рябчиковый луг

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20071231205649/http://eco.ulstu.ru/
 http://ulnat.by.ru/
 http://www.outdoors.ru/russiaoutdoors/875/
 http://www.zsuo.ru/documents/11/ 
 
 
 
 

Охраняемые природные территории Ульяновской области
Ульяновская